Rywalizacja kobiet w jeździe po muldach podczas mistrzostw świata w Ałmaty została rozegrana na trasie o nazwie The Conal. Kwalifikacje rozegrano 8 marca o 9:30, z kolei finały tego samego dnia o 15:00. Złoty medal wywalczyła Francuzka Perrine Laffont, która pokonała drugą Juliję Gałyszewą oraz trzecią Anastasiję Smirnową.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021